Петрищево (Ярославская область) — населённый пункт в Ярославской области
 Петрищево — деревня в Любимском районе (ОКАТО—78218833081)
 Петрищево — деревня в Рыбинском районе (ОКАТО—78240870029)
 Петрищево — деревня в Угличском районе (ОКАТО—78246820040)
 Петрищево — село в Переславском районе (ОКАТО—78232848005)